Augrabenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Augrabenbach (Mur), rechter Zufluss der Mur bei Preg, Gemeinde Sankt Margarethen bei Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark
 Augrabenbach, Name des Oberlaufs des Rannachbach (zum Rötschbach) an der Gemeindegrenze von Semriach und Stattegg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Augraben